In geometria, i fuochi o punti focali sono dei punti particolari implicati nella costruzione di alcune coniche (ellisse, parabola, iperbole);
per un sistema ottico, i fuochi o punti focali sono i punti coniugati del punto all'infinito;
in teoria dei giochi, il punto di Schelling o punto focale è una soluzione che i giocatori tendono ad adottare in assenza di comunicazione.